Лос-Молинос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Гвадаррама. Занимает площадь 19,56 км². Население — 4565 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
  Vista en Google Map
 Los Molinos: Historia, cultura, naturaleza en Sierra Guadarrama-Alto Manzanares
 Ayuntamiento
 Primero Los Molinos

Муниципалитеты Мадрида